Jalandhar (district), een district in India
 Jalandhar (stad), een stad in India